Государственная филармония Республики Адыгея

385000 РА г. Майкоп, ул. Пионерская, 300
Тел. (8772) 53-11-53; факс 53-51-41

История создания и переименований 
 1962 год — в г. Майкоп был создан Адыгейский филиал Краснодарской краевой филармонии.
 1964 год — на базе Адыгейского филиала создано Адыгейское областное концертно-эстрадное бюро.
 1971 год — на базе Концертно-эстрадного бюро решением Крайисполкома организован Адыгейский ансамбль танца.
 1972 год — переименовано в Адыгейскую областную филармонию.
 1992 год — переименовано в Адыгейскую республиканскую филармонию
 1995 год — переименована в Концертное объединение при Министерстве культуры Республики Адыгея
 1999 год — переименовано в Государственную филармонию Республики Адыгея
 2001 год — Дворец искусств РА реорганизован путём присоединения его к ГУ «Государственной филармонии РА».

Структура 
Государственная филармония Республики Адыгея, включает в себя :
 Симфонический оркестр Государственной филармонии Республики Адыгея
 Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль»
 Камерный музыкальный салон
 Ансамбль русских народных инструментов «Отрада»
 Театр кукол «Золотой кувшин»
 Эстрадный ансамбль «Оштен»
 звукозаписывающая студия
 музей истории филармонии

Именно в составе филармонии начинался творческий путь нижеследующих коллективов (ныне самостоятельных и известных):
 Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс
 Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей»

Становлению и развитию филармонии содействовали :
 Чеслав Анзароков — заслуженный артист Российской Федерации
 Керим Тлецерук — заслуженный артист Российской Федерации

Творческие достижения 
Адыгейская филармония дала старт творческому пути многим знаменитостям музыкальной культуры России, как например :
 Владимир Любавский — пианист, концертмейстер .
 фортепианный дуэт Марины и Ирины Николаевых
 великолепное трио баянистов (Полун Андрей, Полун Борис, Калашников Евгений) — лауреатов международного конкурса (Гран-При во Франции)
 Сергей Беликов — знаменитый певец* квартет имени Д. Шостаковича
 камерный оркестр под руководством А.Каца
 виолончелист Владимир Хоршев (ученик Мстислава Ростроповича)
 Самогова Гошнау Аюбовна — первая народная артистка России из адыгов
 Роза Шеожева, заслуженная артистки РСФСР, народная артистки Республики Адыгея

Руководство и состав филармонии 
Ранее директорами были : Шу Шабан Салихович; Гореликов И.; Хагундоков Т. А.; Бесиджев М. А.; Шаханов В. Д.,; Тлехуч А. М.; Нехай А. К.; Ачмиз А. С.
2014 г. - генеральным директором назначен заслуженный работник культуры Республики Адыгея Тлишев Рустем.
 2007 -2014 г— генеральный директор и художественный руководитель филармонии   Заур Цикузиевич Хот, (профессор, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея).

Новые музыканты :
 Тамара Нехай - народная артистка Республики Адыгея.
 Валентина Пыханова (Кошубаева).
 М. Хупов, А. Готов — выпускники Ростовской государственной консерватории.
 Аслан Намитоков — певец, драматический тенор (выпускник С-Петербургской гос. консерватории).

В 2011 году филармония реализовала новый проект — опера Аслана Нехая «Раскаты далекого грома».
Первые исполнители главных партий — солисты из Санкт-Петербурга и Нальчика:
Заслуженная артистка Республики Адыгея — София Чич ( сопрано) в роли Акозы,
Заслуженный артист Республики Адыгея — Тимур Гуазов ( тенор) в роли Хагура.
Премьера оперы состоялась 15 декабря 2011 года.

Примечания 

Музыка в Майкопе
Филармонии России
Появились в 1962 году в России
1962 год в Адыгее